Pontiac LeMans (1962) – samochód osobowy produkowany w latach 1962–1981.
 Pontiac LeMans (1988) – samochód osobowy produkowany w latach 1988–1993.